Amerikai Egyesült Államok
 Taylorsville (Észak-Karolina)
 Taylorsville (Kentucky)
 Taylorsville (Utah)